

Дани сећања 

1290-е пне.